
Molekulska formula -{C10H20O}- se može odnositi na:

 Mentol
 Citronelol
 Dekanal
 Neodekanoinska kiselina
 Oktil acetat
 Rodinol